— серия лайт-новел Мидзуэ Тани, опубликованных в Японии издательством «Shueisha». Романы печатались в журнале Cobalt с иллюстрациями Асако Такабоси.

Помимо книг, издательство опубликовало две Drama CD и начало публикацию манги в журнале Margaret. Она была на 24-м месте в списке самой продаваемой манги 2012 года в США. Аниме начало выходить с сентября 2008 года.

Сюжет 
Действие разворачивается в викторианской Англии, вокруг приключений 17-летней Лидии Карлтон, которую называют «фэйри-доктором», из-за её интереса к этим волшебным существам (фэйри — нечто вроде фей, только могут быть как женского, так и мужского пола). Её жизнь круто меняется после знакомства с Эдгаром Джей Си Эшенбертом, «легендарным графом Блу Найт» и его спутниками на пути в Лондон. Эдгар нанимает Лидию на службу, чтобы помочь ему обрести драгоценный меч, некогда принадлежавший предкам графа.

Основные персонажи

Фейри 
  — фэйри в обличье кота. Способен делаться невидимым и умеет читать и писать на человеческом языке, может ходить на четырёх лапах или на двух, как человек; способен провести человека в мир фэйри. Нико любит спиртное и хороший чай, и чтобы с ним обращались как с джентльменом, а не как с котом
 Сэйю: Хиро Юки.

  — один из самых противоречивых персонажей. Как фэйри предстает в обличье чёрного коня, в человеческом виде — привлекательный черноволосый, темноглазый юноша (вместо зрачков у него белые вихри); способен очищать воду и нейтрализовать действие ядов; его взгляд способен завораживать как мужчин, так и женщин, и он обладает сильной магией. Своенравен и достаточно жесток. В аниме упоминается, что Лидия запретила ему есть людей. Буквально одержим Лидией и мечтает, чтобы она пошла с ним в страну фэйри. И даже несмотря на то, что девушка выбрала Эдгара продолжал защищать её. Ненавидит Эдгара, но тем не менее признает его право любить Лидию. Не переносит печень в качестве пищи.
 Сэйю: Такэхито Коясу.

  — фэйри в обличье молодой девушки с пепельными волосами. Именно она — должна была признать графа, как истинного наследника. Банши плачет янтарными слезами, в которых отражается прошлое её хозяина. Если слеза Банши не сгорела, то хозяина ждёт скорая смерть.
 Сэйю: Каори Надзука.

Люди 
  (17 лет) — любящая дочь, готова ради отца на всё. Независима, доброжелательна, обладает заниженной самооценкой. На самом деле Лидия фэйри-доктор, она способна видеть и общаться с волшебными существами, которых больше никто не замечает. Из-за этого её часто называли ненормальной и сумасшедшей. Только поступив на службу к Эдгару стала понимать насколько важна должность фэйри-доктора. Испытывает чувства к Эдгару и ревнует при упоминании имени Армин. Внешность: волосы цвета карамели, изумрудные глаза.
 Сэйю — Нана Мидзуки.

  (старше 20 лет) — наследник герцогского титула; был рабом; потерял семью и хочет отомстить. Сам о себе говорит что он способен на «ложь и более правдивую ложь». Влюблён в Лидию и является её женихом. Впрочем помолвка была заключена фиктивная, чтобы огородить Лидию от Келпи (но настойчивого фэйри это не остановило). Готов был пожертвовать собой лишь бы Лидия и другие его слуги остались живы. По его словам, поэтому он и остался дворянином, когда был в рабстве. Внешность: пронзительно серые глаза, светлые волосы.
 Сэйю — Хикару Мидорикава.

  (~25 лет) — привлекательный шатен, творческая личность. Любит фэйри, ведь они вдохновляют его в творчестве, хотя он не способен их видеть. Его картины пользуются успехом, и многие признают его будущей знаменитостью.
 Сэйю — Хироси Камия.

  — центральный антагонист, способен видеть фэйри, как и Лидия; повелевает сверхъестественными существами типа псов-призраков. Внешность: светловолосый молодой человек.
 Сэйю — Мамору Мияно.

  (18 лет) — сводный брат Армин, полуфейри; Обладает спрайтом убийцей, поэтому в прошлом был как — машина для убийств. По характеру очень тихий, абсолютно предан Эдгару. Внешность: зеленые глаза, иссиня-черные волосы, смуглый.
 Сэйю — Томокадзу Сугита.

Бывшие смертные 
  — очень красивая женщина, первая любовь Эдгара; покончила с собой после вынужденного предательства любимого, возродилась в виде фэйри-селки. У неё остались воспоминания и чувства, так что помогла Эдгару и Лидии. Прислуживала Улиссу. Внешность: короткие черные волосы, бледная кожа.
 Сэйю — Саяка Охара.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .

Англия в массовой культуре